Bertby kan syfta på:

 Bertby, Saltvik
 Bertby, Vörå
 Bertby, Nurmijärvi